ARQ est un sigle ou un code qui peut faire référence à :
  ;
 Armée révolutionnaire du Québec, une aile militaire du Front de libération du Québec ;
 Association des relieurs du Québec ;
 Automatic Repeat reQuest, un mode de transmission de données.

ARQ ou Arq est un nom qui peut faire référence à :
 Arq, une série de bande dessinée ;
 ARQ, un film de science fiction américain sorti en 2016 sur Netflix.